Elwick kan syfta på följande platser:

 Elwick, Durham – en ort och civil parish i Hartlepool, Durham, England
 Elwick, Northumberland – en ort i Middleton, Northumberland, England